Арбус, Диана (1923—1971) — американский фотограф
 Арбус (Сардиния) — коммуна в Италии
 Арбус (реактор) — тип реактора с органическим замедлителем и теплоносителем